Roma kan syfta på:

Roma – en folkgrupp i Europa och delar av Asien, se Romer
Roma (dagstidning) – regional dagstidning som utges i Neapel.
Roma (slagskepp) – ett slagskepp från 1940 av Vittorio Veneto-klass
Roma (mytologi) – den gudomliga personifikationen av Rom under antiken
Roma (film, 1972) – en italiensk film av Federico Fellini
 Roma (film, 2004) – en argentinsk/spansk film från 2004 av Adolfo Aristarain
Roma (film, 2018) – en mexikansk-amerikansk film av Alfonso Cuarón
Roma (opera) – en opera av Jules Massenet
Roma (symfoni) – en ej färdig symfoni av Georges Bizet
AS Roma – en italiensk fotbollsklubb
472 Roma – en asteroid
Roma Esporte Apucarana – en brasiliansk fotbollsklubb
Roma (låt av Cameron) – en låt av Cameron Cartio

Personer

Efternamn
 Antonio Roma (född 1932), argentinsk fotbollsspelare
 Nani Roma (född 1972), en spansk rallyförare
 Pedro Roma (född 1970), portugisisk fotbollsspelare
 Paul Roma (Paul Centopani) (född 1959), professionell wrestlare

Förnamn
 Roma Maffia (1958–), amerikansk skådespelerska

Geografi

Australien 
1 Roma, Queensland, ort, Maranoa, 
2 Roma Airport, flygplats, Maranoa,

Indonesien 
3 Desa Roma, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 
4 Rom (provins) – en provins i den italienska regionen Lazio, provins, Lazio, 
 Rom – en kommun och huvudstaden Italien, Lazio och provinsen Rom, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Roma Capitale – kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Lesotho 
5 Roma, Lesotho, ort,

Mexiko 
6 Roma, Mexiko, ort, Emiliano Zapata,

Sverige 
Roma socken – en socken i Gotlands norra härad på Gotland
Roma landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
Roma församling – en församling i Visby stift –2016
Roma kyrkby – en tätort i Gotlands kommun
Roma kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Roma församling i Visby stift
 Roma distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län
7 Roma (tätort) – församling, Gotlands län, Gotland, 
Roma sockerbruk – i Roma på Gotland
Roma kloster – ett tidigare kloster och dess nuvarande ruin i Gotlands kommun

USA 
8 Roma, Texas, ort, Starr County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar